I Targaryendraconia sono un clade estinto di pterosauri ornithocheiromorphi vissuti nel Cretaceo inferiore, circa 132-94 milioni di anni fa (Hauteriviano-Cenomaniano), in Europa, Nord America, Sudamerica ed Australia.

Classificazione 
Di seguito è riportato un cladogramma che segue una topologia di Pêgas et al. (2019). Nelle sue analisi, Pêgas et al. hanno recuperato Targaryendraconia come sister taxon di Anhangueria all'interno del gruppo più inclusivo di Ornithocheirae.

Note

Collegamenti esterni 
 

Pterosauri